Тучеачи има више значења:

 Тучеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тучеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тучеачи, Асерадеро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тучеачи, Ел Потреро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тучеачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тучеачи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику